Мужун може да се отнася за:
 Мужун, сиенбейски род
 Мужун Дзюн (319-360), император на Ранна Йен
 Мужун Дъ (336-405), император на Южна Йен
 Мужун Си (385-407), император на Късна Йен
 Мужун Уей (350-385), император на Ранна Йен
 Мужун Хуан (297-348), княз на Ранна Йен
 Мужун Хуей (269-333), сиенбейски военачалник
 Мужун Чао (385-410), император на Южна Йен